Gros může znamenat:

příjmení
 Antoine-Jean Gros (1771–1835), francouzský klasicistní malíř
 Jean-Baptiste Louis Gros (1793–1870), francouzský velvyslanec, malíř a fotograf
 Natalija Gros (* 1984), slovinská reprezentantka ve sportovním lezení
 Ondřej Gros (* 1975), pražský komunální politik 

místní název
 Quartier du Gros-Caillou v Paříži

podobné jméno 
 Gross